

Geografia

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Karlino
 Korlino

Zobacz też 
 Kolberg-Körlin